Punatitan – рід титанозаврів, що існував у пізньому крейдовому періоді. Фрагментарний скелет знайдено на території Аргентини.

Описано один вид – Punatitan coughlini.

Філогенетична позиція згідно з авторами першоопису:

Примітки 

Макронарії
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Південної Америки
Вимерлі тварини, описані 2020